Stout kan som auktorsförkortning betyda:

 Jim F. Stout
 Arlow Burdette Stout

Robotskapade auktorsförkortningar